Lapoș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Lapoș (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Lapoș (Bacău), Dorf im Kreis Bacău